Violator:

 Violator — седьмой студийный альбом британской группы Depeche Mode.
 Violator — бразильская метал-группа, играющая в стиле трэш-метал.